Wilhelm Buddenberg ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Buddenberg (Maler) (1890–1967), deutscher Maler
 Wilhelm Buddenberg (Politiker) (1914–1992), deutscher Lehrer und Politiker (CDU)
 Wilhelm Buddenberg (Fußballspieler) (1925–1990), deutscher Fußballspieler